Schönecker è un cognome tedesco che può indicare:
Eduard Schönecker (1885-1963): calciatore, atleta e architetto austriaco
Dionys Schönecker (1888-1938): calciatore e allenatore austriaco, fratello del precedente
Ludwig Schönecker (1905-1988) : giurista e uomo politico tedesco
Hanns Schönecker  (1928-2005): architetto tedesco
Dieter Schönecker (1965): filosofo tedesco